El término abanico generalmente se refiere al objeto semicircular compuesto por una estructura de varillas que se pueden plegar y desplegar con el fin de mover aire a modo de aireador manual. Asimismo, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al ventilador, llamado «abanico» en algunas regiones (por ejemplo, en Monterrey, México);
 al abanico (ciclismo), la formación que adopta un grupo de ciclistas para protegerse del viento lateral;
 al abanico (náutica), especie de cabria en un barco;
 al abanico (geología), la forma del relieve de pendientes suaves, que generalmente se encuentra cerca de la desembocadura de un cañón;
 al abanico (electromagnetismo).

También, como planta, puede referirse:

 a Celosia argentea, de nombre vulgar «abanico» (en Colombia y Panamá), planta de la familia de las amarantáceas;
 a Atriplex, de nombre vulgar «abanicos» (en México), género de plantas de la familia de las amarantáceas.

Además, puede hacer referencia:

 a la bóveda de abanico, también llamada «bóveda palmeada»; en arquitectura, tipo de bóveda de crucería desarrollada en el gótico tardío en la que los nervios son numerosos y tienen forma de abanico;
 a la Formación Abanico, una formación geológica de Chile central.

Enlaces externos